Проскуряков — русская фамилия.

 
 Проскуряков, Валериан Дмитриевич (? — после 1885) — генерал-майор.
 Проскуряков, Валерий Фёдорович (род. 1953) — советский и российский тренер по боксу.
 Проскуряков, Владимир Александрович (1919—2006) — профессор, доктор технических наук.
 Проскуряков, Иван Герасимович (1923—2003) — Герой Советского Союза.
 Проскуряков, Игорь Владимирович (1910—1988) — незрячий советский математик.
 Проскуряков, Илья Вячеславович (род. 1987) — российский хоккеист.
 Проскуряков, Константин Николаевич (род. 1932) — советский и российский учёный-энергетик.
 Проскуряков, Лавр Дмитриевич (1858—1926) — русский учёный, инженер.
 Проскуряков, Лев Матвеевич (1942—2014) — советский легкоатлет, инженер, поэт и российский пропагандист здорового образа жизни. 
 Проскуряков, Марк Тихонович (1935—2010) — советский и российский биохимик.
 Проскуряков, Николай Максимович (1940—1994) — горный инженер, ректор Горного института.
 
 Проскуряков, Яков Степанович (1807—1873) — генерал-майор, военный топограф.

